The Plank (La Planche) est le titre de plusieurs œuvres :
 The Plank, court métrage britannique d'Eric Sykes (1967)
 The Plank, téléfilm britannique (1979), remake du précédent

Voir aussi